Мария Владимировна Шаховская (род. 1928) — советский и российский скульптор и художник-керамист, член-корреспондент Российской академии художеств (2007). Член Союза художников СССР (1957). Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области архитектуры (1993).

Биография 
Родилась 10 июня 1928 года в городе Москва в семье — народного художника СССР Владимира Андреевича Фаворского (1886—1964), от которого М. В. Шаховская получила свои первые уроки живописи и считала своего отца своим главным учителем.

С 1950 по 1955 годы обучалась на отделении скульптуры Московского высшего художественно-промышленного училища, наставниками и учителями у М. В Шаховской в её творческой деятельности были её отец — В. А. Фаворский и Е. Ф. Белашова.

С 1956 года М. В. Шаховская участвует в московских, всероссийских и всесоюзных художественных выставках. М. В. Шаховская работала в таких художественных областях как декоративная монументальная скульптура и станковая керамика. Наиболее значимые  художественные произведения М. В. Шаховской это: керамическое панно-рельеф — «Эволюция растений» (Палеонтологический музей имени Ю. А. Орлова), скульптура — «Лежащая лань», блюда — «Ивушка в саду цветёт» и «Одуванчики», вазы — «Первые жаворонки», «Гнездо» и «Белая» посвящённая памяти А. С. Пушкин, рельефы — «Трудное дежурство» и «Девушки на завалинке», блюдо — «Война народная» (1967; из серии «Советские песни». Фаянс, подглазурная роспись) и «Март, сороки» (1978; Фаянс, подглазурная роспись), вазочка — «Двое с крылышками» (2003; Фаянс, соли), ваза — «Яблочный Спас» (2001; Фаянс, подглазурная роспись, соли), скульптуры — «Похищение Европы» (2003; Фаянс, подглазурная роспись, соли), «Флейтистка» (2006; Фаянс, кобальт) и «Богиня керамики» (2008; Фаянс, кобальт), блюдо — «Ранняя весна» и ваза — «Стихи Пушкина». 

Наиболее значимые работы М. В. Шаховской хранятся в музеях и галереях России в том числе: Государственном историко-архитектурном, художественном и ландшафтном музее-заповеднике «Царицыно», Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства, Тверской областной картинной галерее, Пермской государственной художественной галерее и Палеонтологическом музее имени Ю. А. Орлова РАН и в Государственной Третьяковской галерее. 

С 1957 года М. В. Шаховская является членом Союза художников СССР (с 1991 года — Союза художников России).

В 1993 году Указом Президента России «За участие в художественном решении интерьеров Палеонтологического музея имени Ю. А. Орлова Палеонтологического института Российской академии наук в Москве» М. В. Шаховская была удостоена — Государственной премии Российской Федерации в области архитектуры.

В 2007 году М. В. Шаховская была избрана член-корреспондентом Российской академии художеств по Отделению декоративно-прикладного искусства. 

Супруг — академик РАХ Дмитрий Михайлович Шаховской (1928—2016)

Награды 

 Орден «Знак Почета» (1985)

Премии 
 Государственная премия СССР в области архитектуры (1993 — «за участие в художественном решении интерьеров Палеонтологического музея имени Ю. А. Орлова Палеонтологического института Российской академии наук в Москве»)

Прочие награды 
 Серебряная медаль АХ СССР (1987)
 Золотая Пушкинская медаль (2006)

Примечания

Литература 
 Советское декоративное искусство / Акад. художеств. СССР. Союз художников СССР. - Москва : Сов. художник, 1974 г. — 332 с.
 Советский фарфор. Каталог с оценкой редкости / Насонова И. С., Насонов С. М. - Москва : Локус Станди, 2008 г. — 479 с. — ISBN 978-5-94428-057-2
 Русское прикладное искусство : Советские годы : Очерки / Москва : Сов. художник, 1960 г. — 458 с.

Ссылки 
 

Художники по алфавиту
Художники СССР
Художники России
Скульпторы по алфавиту
Скульпторы СССР
Скульпторы России
Художники декоративно-прикладного искусства
Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова
Члены Союза художников СССР
Члены Союза художников России